Forchheim è il nome delle seguenti località:
In Germania:
Forchheim – una città della Baviera capoluogo dell'omonimo circondario
Forchheim – un comune del circondario di Emmendingen in Baden-Württemberg